Stouby har flere betydninger:
 Stouby – landsby i Hedensted Kommune
 Stouby (Falster) – landsby ved Nykøbing Falster
 Stouby (Skive Kommune) – landsby i Skive Kommune